CTPM est un sigle qui signifie :
 Comité technique paritaire ministériel, en France, instance représentative des personnels ministériels, devenu depuis la réforme de 2010 Comité technique ministériel (CTM).
 Compagnie de transports du Pays de Montbéliard.
 Compagnie de transports Perpignan Méditerranée, ancien nom du réseau Sankéo.